TSR este un acronim care se poate referi la

Aviație 

 TSR -- codul aviatic internațional IATA al Aeroportului Internațional Traian Vuia Timișoara

Jocuri 

 TSR -- TSR, Inc., companie americană de jocuri, activă între 1983 și 1997, actualmente defunctă după cumpărarea sa din 1997 de către compania Wizards of the Coast

Mass media 

 TSR -- Télévision Suisse Romande, cel mai important canal de televiziune de limbă franceză din Elveția
 TSR -- TSR Records, denumirea unei case de discuri

Alte utilizări 

 True Symphonic Rockestra, proiect muzical orientat spre interpretarea a diferite piese muzicale de operă în maniera muzicii rock
 The Stone Roses, o formație de muzică rock alternativă britanică activă între 1984 și 1996
 The Strategic Review, revistă publicată de compania TSR, Inc. în anii 1970
 Trans-Siberian Railway, denumirea în limba engleză a căii ferate rusești Transiberian
 Terminate and Stay Resident procedură DOS care termină un program, fără a-l sterge însă din memoria RAM a calculatorului. 

Acronime de trei litere